Jequitiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jetibá, ort, Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, 
 Jequitibá, kommun, Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar